Адриа́н Маннарино́ (; род. 29 июня 1988, Суази-су-Монморанси) — французский профессиональный теннисист; победитель двух турниров ATP в одиночном разряде; игрок сборной Франции в Кубке Дэвиса.

Общая информация 
Адриан — один из пяти детей Флорана и Анни Маннарино; его братьев зовут Жюльен, Тома и Морган, а сестру — Ирис. Адриан и Морган с детства играют в теннис, а позже пробовали себя в протуре, но на высокий уровень вышел лишь Адриан, а его брат ограничился игрой на нескольких турнирах базовой серии.

Маннарино-младший впервые попробовал себя в теннисе в пять лет. Самой сильной стороной своей игры называет игру у сетки.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Свой первый профессиональный турнир Маннарино провёл в 16 лет в Ла-Рош-сюр-Йон, где принял участие в турнире серии «фьючерс». Свой первый профессиональный сезон провёл в 2005 году, а в 2006 году, незадолго до своего 18-летия, выиграл в Мелилье и Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания) свои первые «фьючерсы». В январе и феврале 2007 года с Жосленом Уанна завоевал первые титулы этого же уровня и в парном разряде.

В 2008 году Маннарино дошёл до полуфинала турнира АТР в Меце, победив в квалификационном и основном турнире трёх соперников из первой сотни рейтинга, а затем в Ренне впервые в карьере вышел в финал турнира серии «челленджер». Свой первый «челленджер» он выиграл незадолго до конца сезона в Джерси и закончил год в середине второй сотни рейтинга.

В начале 2009 года на Открытом чемпионате Австралии Маннарино впервые принял участие в турнире Большого шлема в основной сетке, но проиграл в первом же круге. В августе, после выхода во второй за год финал «челленджера» в Эль-Эспинаре, он впервые в карьере вошёл в число ста ведущих теннисистов мира, но до конца года в первой сотне остаться не сумел, закончив сезон уже в сентябре поражением в первом же круге турнира в Меце.

2010—2016 
Новый этап профессионального роста начался для Маннарино во второй половине 2010 года. В это время он выиграл второй и третий «челленджеры» за карьеру и вышел во второй круг на Открытом чемпионате США, куда пробился через квалификацию и где его остановил Фернандо Вердаско — восьмой теннисист мира. В ноябре Маннарино вернулся в первую сотню в рейтинге. В 2011 году он уже в основном выступал в турнирах АТР и вышел во второй круг на Открытом чемпионате Австралии и на Уимблдонском турнире (проиграл Роджеру Федереру). Его лучшими результатами за сезон стали полуфинал в Йоханнесбурге и четвертьфиналы в Окленде (Новая Зеландия), где он обыграл в том числе 26-ю ракетку мира Хуана Монако, и на турнире в Лондоне накануне Уимблдона, где он победил подряд 16-го в мире Жиля Симона и 22-го в мире Хуана Мартина дель Потро. После Уимблдона Маннарино впервые в карьере вошёл в топ-50 рейтинга ATP.

После этого, однако, в выступлениях Маннарино наметился спад. Он окончил год на 87-м месте в рейтинге, на трёх турнирах Большого шлема подряд выбывал из борьбы уже в первом круге и к Открытому чемпионату США опустился в рейтинге в третью сотню. В Нью-Йорке француз уже был вынужден участвовать в квалификациионном отборе, который не сумел преодолеть, проиграв в последнем круге Маттиасу Бахингеру. За остаток года его лучшим результатом стал выход в финал «челленджера» в Стамбуле в середине сентября, на пути в который он одержал первую с января победу над соперником из первой сотни рейтинга. Возвращение в первую сотню рейтинга состоялось в 2013 году. Уже в начале сезона Маннарино выиграл два «челленджера», а затем на Уимблдоне вышел в четвёртый круг после побед над 50-й ракеткой мира Пабло Андухаром и 21-й ракеткой мира Джоном Изнером. На Открытом чемпионате США он тоже обыграл двоих подряд соперников из топ-50 (Орасио Себальоса и Сэма Куэрри), прежде чем проиграть Федереру. Сезон аргентинец окончил на 60-м месте в рейтинге, за год поднявшись в иерархии почти на 130 позиций.

В 2014 году Маннарино выиграл пять из семи «челленджеров», в которых принимал участие (на этом уровне он одержал 28 побед при 2 поражениях), а на всех четырёх турнирах Большого шлема достиг как минимум второго круга, окончив сезон в числе 50 лучших теннисистов мира и заработав более полумиллиона долларов. Уже в январе 2015 года он в новозеландском Окленде впервые за карьеру добрался до финала турнира основного тура АТР, уступив там Иржи Веселому; среди обыгранных на этом турнире соперников был занимавший 15-е место в рейтинге Роберто Баутиста Агут. На турнирах Мастерс в Индиан-Уэллс и Майами аргентинец дважды подряд вышел в четвёртый круг (во втором случае — после победы над 8-й ракеткой мира Станисласом Вавринкой), а в июле, занимая в рейтинге 33-е место, француз в Боготе вторично стал финалистом турнира основного тура АТР.

2016 год не принёс Маннарино новых финалов в основном туре АТР — его лучшими результатами стали полуфинал на Открытом чемпионате Ниццы и 11-й титул в «челленджерах», завоёванный в самом начале сезона. В то же время он достиг необычно высокого для себя результата в парах: на Открытом чемпионате Австралии Маннарино, до этого выигравший в мужском парном разряде на турнирах Большого шлема лишь один матч из десяти, пробился в полуфинал в паре с соотечественником Люка Пуем. Они победили последовательно 5-ю (Фабио Фоньини/Симоне Болелли), 12-ю и 1-ю (Хория Текэу/Жан-Жюльен Ройер) сеяные пары, прежде чем уступить будущим чемпионам Джейми Маррею и Бруно Соаресу.

2017—2019 
2017 год стал для Маннарино годом прорыва в одиночном разряде. За сезон он выиграл 33 матча в турнирах АТР и Большого шлема; дважды играл в финалах турниров основного тура (Анталья в июне и Открытый чемпионат Японии в октябре); три раза обыгрывал по ходу турниров соперников из первой десятки рейтинга — Жо-Вильфрида Тсонга, Милоша Раонича и (в Токио) 5-ю ракетку мира Марина Чилича. На Уимблдоне француз повторил свой лучший результат в турнирах Большого шлема в одиночном разряде, когда дошёл до четвёртого круга после победы над 14-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом. За год он заработал более миллиона долларов и окончил его на 28-м месте в рейтинге. В сентябре Маннарино был приглашён вместо травмированного Монфиса в сборную Франции на полуфинальный матч с сербами, но на корт не вышел.

На Открытом чемпионате Австралии 2018 года Маннарино сумел выйти в третий круг турнира, таким образом показав свой лучший результат в Мельбурне. После этого он провёл свои дебютные встречи в составе сборной Франции в Кубке Дэвиса в матче со сборной Нидерландов, сначала проиграв сопернику из четвёртой сотни рейтинга Тимо де Баккеру, но затем принеся команде решающее очко; его пятисетовый поединок с Робином Хасе длился 4 часа и 20 минут. На Открытом чемпионате Нью-Йорка в середине февраля Маннарино уступил в полуфинале 12-й ракетке мира Сэму Куэрри. Успешное начало года позволило ему в марте достичь в рейтинге 22-го места. Однако дальше этот успех развить не удалось: Маннарино получил травму, вынудившую его уже после Нью-Йорка сняться с турнира в Делрей-Биче. С последней декады апреля по середину июня он не выиграл ни одного матча, за это время выбыв из борьбы в первом круге четырёх турниров и во втором — в Хертогенбосе, где был освобождён от игры в первом. Травяной сезон для него сложился успешнее и включал пятый за карьеру финал турнира АТР (поражение в Анталье от Дамира Джумхура) и второй подряд выход в четвёртый раунд на Уимблдоне, где его остановил занимавший второе место в рейтинге Федерер. В августе-октябре снова последовала серия из шести поражений подряд, которую француз прервал на Кубке Кремля в Москве. Победив во втором круге 19-ю ракетку мира Марко Чеккинато, он во второй раз за сезон пробился в финал, уступив там местному фавориту Карену Хачанову. Это позволило Маннарино сохранить по итогам сезона место в топ-50 мирового рейтинга, однако вслед за успехом в Москве снова последовала серия неудач — до февраля 2019 года француз выиграл только одну встречу из восьми (в первом круге на турнире Мастерс в Париже).

Маннарино начал 2019 год с пяти поражений подряд, лишь в феврале пробившись в четвертьфинале турнира в Делрей-Биче, где проиграл занимающему 9-е место в рейтинге Джону Изнеру. Ему же француз уступил на следующей неделе в первом круге в Акапулько. В турнирах Большого шлема Маннарино по-прежему выступал неудачно (поражение во втором круге Открытого чемпионата Франции и в первом — на Уимблдоне и Открытом чемпионате США), но в июне в Хертогенбосе (Нидерланды) ему после шести поражений в финалах впервые за карьеру удалось выиграть турнир ATP. По ходу француз победил посеянного под вторым номером Борну Чорича — 14-ю ракетку мира (вторую победу в сезоне над этим же противником француз одержал в августе на Открытом чемпионате Канады). Осенью Маннарино потерпел ещё два поражения в финалах — в Чжухае от Алекса де Минора и в Москве от Андрея Рублёва. По пути в финал в Чжухае француз победил седьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса.

2020—2021 
В марте 2020 года Маннарино, занимавший в рейтинге ATP 41-е место, выиграл «челленджер» в Монтеррее (Мексика), где все его соперники располагались в рейтинге ниже 190-й позиции. Ни в одном матче по ходу турнира он не отдал соперникам больше 6 геймов. После перерыва в сезоне из-за пандемии COVID-19 французский теннисист проиграл в третьем круге трёх разных турниров (в том числе на Открытом чемпионате США) седьмой ракетке мира Алексу Звереву. Его лучшим результатом стал выход в финал турнира ATP в Нур-Султане, где его победил австралиец Джон Миллман. На исходе сезона он также дошёл до полуфинала турнира базовой категории ATP в Софии, где уступил будущему чемпиону Яннику Синнеру.

В Открытом чемпионате Австралии француз дошёл до третьего круга, проиграв там Звереву. После этого ему долгое время не удавалось выиграть ни в одном турнире больше одного матча. Лишь на турнире на Мальорке, предшествовавшем Уимблдону, Маннарино сумел выйти в полуфинал после трёх побед (в том числе во втором раунде против Доминика Тима, прекратившего борьбу из-за травмы кисти при счёте 5:2 в первом сете). На Открытом чемпионате Москвы Маннарино вышел в четвертьфинал после победы над 6-й ракеткой мира Андреем Рублёвым, но затем проиграл Ричардасу Беранкису, не входившему даже в топ-100 рейтинга. В конце сезона он принял участие в финальной части Кубка Дэвиса и выиграл одну из двух своих встреч в группе, но в стыковые матчи сборная Франции не вышла. Впервые за четыре года Маннарино ни разу не сыграл в финалах турниров ATP, но всё же окончил год в первой сотне рейтинга.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (11)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде.

Поражения (9)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (32)

Победы (20) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (12)

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (5)

Победы (4)

Поражения (1)

Победы над теннисистами из топ-10 
По состоянию на 14 ноября 2022 года

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Франции